Роотс () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Роотс, Олав (1910—1974) — эстонско-колумбийский дирижёр, пианист и композитор.
 Роотс, Ян Фердинандович (род. 1933) — советский эстонский борец классического стиля.